Перечень муниципалитетов автономного региона Португалии — Мадейры.